

Persone
Achille Mapelli – patriota, avvocato e politico italiano
 Alessandro Mapelli Mozzi – conte inglese 
Clemente Mapelli – patriota italiano
Luigi Mapelli – compositore e direttore d'orchestra italiano 
Loredana Mapelli – ballerina italiana

Altro
Palazzo Mapelli – edificio di Milano